Merrells ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Merrells (* 1968), britischer Schauspieler und Filmregisseur
 Simon Merrells (* 1965), britischer Schauspieler